Люзнак — коммуна во Франции
 Люзнак (футбольный клуб) — французский футбольный клуб